Il singolare  dello  Zucchetti Kos Tennis Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Peter Luczak era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Steve Darcis ha battuto in finale 6–2, 6–4 Daniel Muñoz de la Nava.

Teste di serie

  Carlos Berlocq (primo turno)
  Rui Machado (primo turno)
  Daniel Köllerer (primo turno, squalifica)
  Martin Fischer (secondo turno)

 Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
 Adrian Ungur (primo turno)
 Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)
 Steve Darcis (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Zucchetti Kos Tennis Cup 2010